Пе́шки — деревня в Московской области России. Входит в городской округ Солнечногорск.

География 
Деревня Бухарово расположена на севере Московской области, в восточной части округа, на Ленинградском шоссе.

Население

История 

Название происходит от русского некалендарного имени Пешка.

Сигизмунд Герберштейн упоминает почтовую станцию, через которую проезжал в 1517 году. Через 100 с лишним лет после Герберштейна о Пешках упоминал австрийский дипломат А. Мейерберг, приезжавший в Россию в 1661—1662 годах.

В конце XIX века бывшая ямская слобода именовалась Пешки-Ильинское по церкви Илии Пророка (основана около 1628 года).

Во время Великой Отечественной войны в Пешках некоторое время находился временный командный пункт командующего 16-й армией генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. За время немецкой оккупации с 24 ноября по 11 декабря 1941 года деревня была разграблена и сожжена. Из 76 домов в Пешках уцелело лишь 11.

До 1994 года деревня — административный центр Пешковского сельского совета Солнечногорского района.

С 1994 до 2006 гг. деревня была центром Пешковского сельского округа Солнечногорского района.

С 2005 до 2019 гг. деревня являлась центром Пешковского сельского поселения Солнечногорского муниципального района.

С 2019 года деревня входит в городской округ Солнечногорск, в рамках администрации которого относится с территориальному управлению Пешковское.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Солнечногорск